Вледень () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Вледень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Вледень.
 Вледень () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Вледень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Вледень.
 Вледень () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Вледень () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Вледень.
 Вледень () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Вледень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Вледень.
 Вледень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Корлетень.
 Вледень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Чернетешть.
 Вледень () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Думбревіца.